Оборона Чернігова 1611 року — епізод Смутного часу та московсько-польської війни 1609—1618 років, в ході якого загін під проводом Самійла Горностая хитрістю оволодів містом Черніговом, що перебував під владою Московії.

Передісторія 

Київський підкоморій Самуїл Горностай таємно підійшов до Чернігова й отаборитився біля села Пакуль. У цей час чернігівський гарнізон відбув на рибну ловлю на р. Білоус. Скориставшись помилкою гарнізону та мешканців, воїни Горностая під виглядом рибалок з возами риби, в яких замаскували під рядном інші воїни, проникли до Чернігівського дитинця, що призвело до захоплення і спалення Чернігова. Вціліле місцеве населення розбіглося по сусідніх містах.

Оборона міста 

Погром міста був настільки всеосяжним, що хроністи порівнювали його з погромом часів Батиєвої навали. Нападники завдали значної шкоди фортеці, цивільним спорудам та монастирям. Була зруйнована і древня святиня — Єлецький Успенський монастир. Впали склепіння і стіни, була безповоротно втрачена Єлецького-Чернігівська ікона Богородиці, що зберігалася в монастирі з XI століття. Горностай намагався вивезти навіть важкі дзвони Єлецького монастиря, але це йому не вдалося.

Наслідки 

Після спалення Чернігів пустував 12 років і знову почав заселятися з 1623 року. Оскільки вся Сіверська земля за Деулінським перемир'ям 1618 року відійшла до Речі Посполитої, нове заселення міста йшло з півдня, з підвладних Польщі українських земель. Стародавні Спасо-Преображенський і Борисоглібський собори були віддані єзуїтам та домініканцям, які перетворив їх на костели.

В результаті визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького у 1648 році Чернігів увійшов до складу Гетьманщини.

Примітки

Література 

 Очерки по истории города Чернигова (907—1907 гг.). Чернигов, 1908. С. 17.
 Кондратьєв І. В. Чернігів: історія міста в історіях людей.  — Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2017. — 114 с

Облоги Чернігова
Битви в Україні
Битви Великого князівства Литовського
Конфлікти в 1611
1611 у Чернігові